EASA hace referencia a:
 European Association of Social Anthropologists
 Agencia Europea de Seguridad Aérea;
 European Architecture Students Assembly, Asamblea Europea de Estudiantes de Arquitectura.
 European Advertising Standards Alliance